Brunhilde har flere betydninger:
 Brunhilde (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Brunhilde (nordisk_mytologi) – en person i nordisk mytologi
 Brunhilde (dronning) – dronning af frankerne, gift med Dagobert 1.
 Brunhilde (tegneserie) – en amerikansk tegneserie om en heks af samme navn

Se også 
 Brynhild